

События 
 560—520 — Царь Спарты Анаксандрид из рода Агидов. Победил тегейцев. Дважды женат.
 Ок. 560 — Основана дорийская (Мегарская) колония Гераклея на реке Лика.
 Ок. 560 — Перестройка Ройком и Феодором Герайона на Самосе.
 Между 560—556 или между 556—552 — Хилон — эфор в Спарте.
 560—546 — Царь Лидии Крёз, сын Алиатта. Завершение покорения азиатских греков. Завоевание территории Вифинии.
 После короткой войны со сводным братом Крёз утверждается на престоле.
 Египетский фараон Амасис завершает покорение Кипра.

Китай 
 13-й год по эре правления луского князя Сян-гуна.
 уский правитель Чжу Фань хотел уступить престол младшему брату Цзи-чжа, но тот произнёс речь и отказался.
 Весной луский гун вернулся из Цзинь.
 Летом лусцы покорили город Ши в княжестве Чжу, ранее отпавший от них.
 Осенью войско У напало на Чу, чусцы разбили усцев.
 В 9 луне, в день гэн-чэнь умер царь Чу Гун-ван (Шэнь), ему наследовал сын Чжао (Кан-ван, эра правления 559—545). Перед смертью ван раскаивался в своих поражениях, но советник Цзы-нан убедил дать ему посмертный титул Гун-ван (эпизод 212 «Го юй»).
 Зимой построен город в Фан.

См. также

Примечания